

Сергієвська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область
 Сергієвська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Сергієвська сільська рада — колишнє сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область